Кубок португальской лиги по футболу 2010—2011 годов — 4-й розыгрыш кубка португальской лиги по футболу, также известный как Кубок бвин (), по имени главного спонсора турнира — игорной онлайн компании «bwin». Турнир начался 8 августа 2010 года, а завершился 23 апреля 2011 года.

Титул защищает «Бенфика», которая выиграла его во второй раз в предыдущем розыгрыше турнира.

Формат 
В этом сезоне турнир состоит из трёх раундов и раунда плей-офф. В первом раунде играют только клубы Лиги Онра сезона 2009—2010. Все 16 команда разделены на 4 группы по 4 команды. Каждая команда играет по три матча, и по две лучшие команды группы выходят во второй раунд. Во втором раунде к победителям предыдущего раунда присоединяются 2 клуба, вышедшие по итогам прошлого сезона в «Лигу Зон Сагриш», и 6 клубов из нижней части таблицы чемпионата Португалии по итогам сезона 2009—2010. Команды по итогам жеребьевки будут разбиты на пары и проведут между собой по два матча. В третий раунд выходят команды победители второго раунда и 8 лучших команд чемпионата Португалии по итогам прошедшего сезона. В третьем раунде 16 клубов будут разбиты на 4 группы. Каждая команда проведёт в группе по три матча, и победители групп выйдут в раунд плей-офф. Раунд плей-офф состоит из двух полуфинальных матчей и финала.

Клубы-участники 
Список клубов участвующих в розыгрыше Кубка португальской лиги по футболу сезона 2010—2011:

 Клубы стартующие с 1 раунда: Жил Висенте, Эшторил-Прая, Авеш, Варзим, Санта-Клара, Фреамунде, Фейренси, Оливейренс, Спортинг (Ковильян), Трофенсе, Фатима, Пенафиел, Арока, Морейренсе, Белененсиш, Лейшойнш

 Клубы стартующие со 2 раунда: Академика (Коимбра), Пасуш де Феррейра, Риу Аве, Униан Лейрия, Ольяненсе, Витория (Сетубал), Бейра-Мар, Портимоненсе

 Клубы стартующие с 3 раунда: Порту, Спортинг (Лиссабон), Бенфика, Насьонал Мадейра, Спортинг (Брага), Навал,Витория (Гимарайнш), Маритиму

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд 
Первые матчи второго раунда пройдут 27 октября 2010 года, ответные — 10 ноября.

|}

Третий раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Taca_Liga2010
 Taça da Liga на portuguesefutebol.com

2010-11
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Португалии в 2010 году
Спорт в Португалии в 2011 году